Dit is een pagina met diverse statistieken van de Belgische voetbalclub Germinal Beerschot in het seizoen 2008-09.

Spelerskern en technische staf

Spelerskern

Technische staf

Transfers seizoen 2008-09

Zomer 2008
Aangetrokken

  Tosin Dosunmu (AS Nancy) -  - voorheen op huurbasis, nu definitief overgenomen (contract van drie jaar)
  Khalilou Fadiga (AA Gent) -  - contract van twee jaar
  Bartholomeo Ferrara (FC Sochaux) -  - contract van één jaar
  Faris Haroun (Racing Genk) -  - contract van vier jaar
  Nadjim Haroun (Sint-Truidense VV) -  - contract van twee jaar
  Thomas Kaminski (AA Gent) -  - contract van twee jaar
  Paul Kpaka (KSV Roeselare) -  - contract van twee jaar met optie voor extra-seizoen
  Henri Munyaneza (FC Dender EH) -  - contract van vier jaar
  Marco Né (vrije speler) -  - contract van één jaar
  Rocky Peeters (Sint-Truidense VV) -  - contract van drie jaar
  Silvio Proto (RSC Anderlecht) -  - huurcontract van één jaar
  Djordje Svetlicic (AA Gent) -  - contract van twee jaar
  Gustavo Tormena (Internacional Porto Alegre) -  - contract van twee jaar met optie voor twee bijkomende jaren
  Kevin Vandenbergh (FC Utrecht) -  - huurcontract van één jaar

Vertrokken

  Sébastien Chabaud (Sporting Charleroi) -  - contract van twee jaar
  Gustavo Colman (Trabzonspor) -  - contract van vijf jaar
  Serigne Mor Diop (Metallurg Donetsk) -  - einde huurcontract
  Abdoulaye Djire Junior (Metallurg Donetsk) -  - einde huurcontract
  Hernan Losada (RSC Anderlecht) -  - contract van vier jaar
  Jan Moons (CS Visé) -  - einde contract
  Arsène Né (Metallurg Donetsk) -  - einde huurcontract
  Emmanuel Okoduwa (Dinamo Kiev) -  - contract van vier jaar
  Kenny Steppe (SC Heerenveen) -  - contract van vijf jaar
  Vincenzo Verhoeven (VW Hamme) -  - contract van twee jaar
  Jasper Vermeerbergen (SK Beveren) -  - contract van twee jaar
  Tim Vleminckx (VW Hamme) -  - contract van twee jaar

Winter 2009
Aangetrokken

  Wim De Decker (KRC Genk) -  - contract van vier en een half jaar
  Mark De Man (Roda JC) -  - contract van drie en een half jaar
  Bart Goor (RSC Anderlecht) -  - contract van anderhalf jaar
  Ivan Leko (Club Brugge) -  - contract van drie en een half jaar
  Igor Mitreski (Energie Cottbus) -  - huurcontract van 6 maanden met aankoopoptie

Vertrokken

  Kris De Wree (Roda JC) -  - contract van anderhalf jaar
  Khalilou Fadiga (?) -  - contract in onderling overleg ontbonden
  Bartholomeo Ferrara (RFC Seraing) -  - contract van een half jaar
  Marco Né (FC Sotchi 04) -  - definitieve overgang
  Ederson Tormena KRC Genk -  - contract van vier en een half jaar
  Gustavo Tormena (terug naar Brazilië) -  - contract in onderling overleg ontbonden

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Intertoto Cup

Jupiler Pro League

Beker van België

Statistieken Germinal Beerschot Jupiler Pro League 2008/2009

Eindstand Germinal Beerschot in de Jupiler Pro League 2008/2009

Punten per speeldag

Punten na speeldag

Stand na speeldag

Statistieken spelers Germinal Beerschot officiële wedstrijden 2008-09

Jupiler Pro League

Scheidsrechters (officiële wedstrijden)

Prijzen 2008/2009

 Faris Haroun werd door de supportersclubs van Germinal Beerschot uitgeroepen tot 'Rat van 't Jaar'.
Het doelpunt van doelman Silvio Proto in de slotseconde van de competitiewedstrijd tegen AA Gent werd uitgeroepen tot 'Doelpunt van het Jaar' tijdens het jaarlijkse Gala van de Profvoetballer.

Belgische voetbalclub 2008/09
Germinal Beerschot naar seizoen